Prato Fiorito è un disegno di Giuseppe Pellizza da Volpedo del 1900, realizzato a carboncino con tracce 
di gesso bianco su carta marroncino incollata su tela.

Compare nel Catalogo Generale (A. Scotti) come Paesaggio con Pecore e ragazzina.

Sul retro, è presente un'iscrizione autografa della figlia dell'artista: " Dichiaro questo disegno dal titolo ‘Prato fiorito’ opera di mio padre Giuseppe Pellizza da Volpedo. In fede la figlia Nerina Pellizza. Volpedo 19-1-1938 - A.XVI”

Il soggetto rientra nel progetto generale concepito attorno al 1900 da Pellizza da Volpedo che prevedeva un ciclo complesso di opere che sviluppassero i temi eterni della vita, quali l’amore, il lavoro e la morte. In particolare il soggetto è legato al dipinto ‘Prato Fiorito’ conservato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, di Roma.

Il disegno compare in una fotografia di Domenico Sartorio del 1937 dello Studio di Giuseppe Pellizza da Volpedo nel suo paese natale (Volpedo, in provincia di Alessandria), ove ora è esposto.

Bibliografia

Voci correlate 

 Giuseppe Pellizza da Volpedo
 Il quarto stato

Prato Fiorito